Per Concilio di Firenze si può intendere:

Il Concilio di Firenze del 1055 (non ecumenico)
Il Concilio di Basilea, Ferrara e Firenze del 1431-1439